Vermutung oder Mutmaßung  steht für:
 Vermutung (Mathematik), klassische unbewiesene Sätze
 Vermutung (Recht), Verfahren der Beweisfindung
 Hypothese, eine wissenschaftliche Annahme

Siehe auch:
 Verdacht (Strafverfahrensrecht)
 Mutmaßlicher Wille (im Recht ein hilfsweise angenommenen Wille)
 Präsumtion (Annahme, Vermutung, Voraussetzung)